Риль () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Риль, Алоиз (1844—1924) — немецкий философ.
 Риль, Бертольд (1858—1911) — немецкий историк искусства.
 Риль, Вальтер (1881—1955) — австрийский юрист и политик, представитель раннего австрийского национал-социализма.
 Риль, Вильгельм Генрих (1823—1897) — немецкий публицист.
 Риль, Николаус (1901—1990) — немецкий и советский физик и радиохимик, Герой Социалистического Труда (1949).
 Риль, Рене (род. 1967) — немецкий боксёр.

См. также 
 Рилье, Альбер (1809 — 1883) — швейцарский писатель.